Взрыв в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское произошёл 19 ноября 2022 года утром в 5:00 по Московскому времени в пятиэтажном доме, взорвался 20-литровый газовый баллон. В результате взрыва обрушился подъезд, есть погибшие и пострадавшие.

Помощь пострадавшим 
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе встречи с жителями в Тымовском рассказал о мерах поддержки, которые будут оказаны пострадавшим и семьям погибших в результате взрыва в жилом пятиэтажном здании.

Расследование причин взрыва 
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Местные жители сообщили, что сначала решили, будто произошло землетрясение — такой силы и громкости был взрыв. Момент с ним попал на видео. Накануне в том районе сильно пахло газом, но никто не обратился в экстренные службы.

На место отправили вертолёт МЧС Ми-8 и дополнительную группу спасателей. Губернатор региона сообщил о восьми погибших, четверо из них — дети. Позднее было сообщено, что число погибших выросло до девяти человек.

Видео 
 Итоговый сюжет о взрыве газа в Тымовском от ТК АСТВ
 Обзор происшедшего телеканалом МИР 24

Примечания 

Взрывы 2022 года
Катастрофы в России 2022 года
События 19 ноября
Ноябрь 2022 года в России
Сахалин
Взрывы газовых баллонов